Cyclanthus är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Cyclanthus ingår i familjen Cyclanthaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Cyclanthus